Sketch – breve scenetta comica o comunque di contenuto leggero, interpretata da uno o più attori
Sketch – personaggio della serie televisiva Skins
Sketch – album degli Ex Norwegian del 2011
Sketch – EP di Hyomin del 2016
Sketch – film indiano del 2007 diretto da Prasad Yadav
Sketch – film canadese del 2010 diretto da Christopher Logan
Sketch – disegno assonometrico di una linea (tubazione), non in scala, con indicazioni necessarie per l'installazione (quote, limiti di batteria, posizionamento componenti quali valvole, ecc.)
 Sketch – editor di grafica vettoriale